L'albero (L'Arbre) – film del 2010 diretto da Julie Bertuccelli
L'albero (The Giving Tree) – libro per bambini di Shel Silverstein
Lorenzo 1997 - L'albero – album del 1997 di Jovanotti

Pagine correlate
Albero (disambigua)
Alberi (disambigua)